Dubai Duty Free Tennis Championships 2019– tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2019 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–23 lutego 2019 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 828 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Azji